Ashmunella amblya är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1940. Ashmunella amblya ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
amblya